Termin CK ima više značenja.

 Kreatin kinaza, enzim
 Citokinin, biljni hormon